Ники́тская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Никитская улица — улица во Владимире.
 Никитская улица — улица в Костроме.
 Никитская улица — улица в Курске.
 В Москве:
 Большая Никитская улица.
 Малая Никитская улица.
 Никитская улица — одно из устаревших названий улицы Никитина в Томске.